A Recopa Africana de 1995 foi a 21.ª temporada do torneio, organizada pela CAF em que participavam os vencedores das copas nacionais filiados à CAF, e contou com a participação de 28 equipes.

Clubes Classificados

Primeira rodada
01 de junho a 08 de junho .

|}

Oitavas de final
01 de setembro a 08 de setembro .

|}

Ida

Quartas de finais
01 de outubro a 08 de outubro .

|}

Semifinais
01 de novembro a 08 de novembro

|}

Ida

Volta

Finais

 Primeiro jogo

 Segundo jogo

Técnicos

Agregado

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 1995
Copa da CAF de 1995
Recopa da CAF

Links Externos
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana